Fischbeck (Elbe), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Stift Fischbeck, een voormalig klooster in Hessisch Oldendorf

Personen
Otto Fischbeck, een Duitse politicus